Пилчър може да се отнася за:

 Робин Пилчър, британски писател
 Роузамънд Пилчър, британска писателка
 Уилям Пилчър, (1803-1858), американски политик и държавник